Personal protective equipment, Engels voor persoonlijke beschermingsmiddelen
 Polyphenylene ether, Engels voor polyfenyleenether, een kunststof
 Philosophy, Politics and Economics, een universitaire studie